12. længdegrad kan henvise til:

 12. vestlige længdekreds
 12. østlige længdekreds